Le terme climatologie désigne à la fois :
un lot de données climatologiques définissant la valeur d'un paramètre à un instant donné d'une année à partir de la moyenne de plusieurs années de données ;
la science qui étudie le climat.

Homonymie de titre